La Coupe de Norvège de football est une compétition norvégienne de football créée en 1902.

Histoire

Palmarès

Notes et références

Lien externe 
  Cup finals (1902-2009) sur rsssf.no

Compétition de football en Norvège
Compétition fondée en 1902
Norvège